|-
|(20501)||1999 RD10|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,202|| align=right|7,00|| align=right|4,038||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20502)||1999 RG11|| align=right|12,9|| align=right|2,794|| align=right|0,057|| align=right|15,46|| align=right|4,669||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20503 Adamtazi||1999 RX14|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,078|| align=right|2,63|| align=right|5,171||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20504)||1999 RH15|| align=right|13,2|| align=right|2,557|| align=right|0,097|| align=right|13,52|| align=right|4,087||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20505)||1999 RE16|| align=right|12,7|| align=right|3,168|| align=right|0,067|| align=right|5,31|| align=right|5,637||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20506)||1999 RO17|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,196|| align=right|12,51|| align=right|4,072||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20507)||1999 RU19|| align=right|15,0|| align=right|2,190|| align=right|0,119|| align=right|00,08|| align=right|3,241||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20508)||1999 RL25|| align=right|14,0|| align=right|2,477|| align=right|0,096|| align=right|16,33|| align=right|3,897||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20509)||1999 RL26|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,133|| align=right|5,72|| align=right|5,625||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20510)||1999 RQ26|| align=right|13,8|| align=right|3,072|| align=right|0,086|| align=right|9,32|| align=right|5,384||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20511)||1999 RJ31|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,100|| align=right|7,51|| align=right|3,514||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20512 Rothenberg||1999 RW32|| align=right|13,6|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|8,57|| align=right|5,347||MBA||10. september 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|20513 Lazio||1999 RC34|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,072|| align=right|2,74|| align=right|4,089||MBA||10. september 1999||Campo Catino Astro||F. Mallia; G. Masi
|-
|(20514)||1999 RD34|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|5,347||MBA||7. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20515)||1999 RO34|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,030|| align=right|9,63|| align=right|5,353||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20516)||1999 RP34|| align=right|13,6|| align=right|2,879|| align=right|0,027|| align=right|2,38|| align=right|4,884||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20517 Judycrystal||1999 RB35|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,040|| align=right|21,28|| align=right|4,314||MBA||11. september 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|20518 Rendtel||1999 RC36|| align=right|13,2|| align=right|3,206|| align=right|0,109|| align=right|10,65|| align=right|5,740||MBA||12. september 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(20519)||1999 RH36|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,153|| align=right|11,84|| align=right|5,280||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20520)||1999 RC38|| align=right|12,5|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|13,40|| align=right|4,264||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20521)||1999 RM38|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,066|| align=right|9,13|| align=right|5,639||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20522 Yogeshwar||1999 RK40|| align=right|14,3|| align=right|2,434|| align=right|0,027|| align=right|11,66|| align=right|3,798||MBA||13. september 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(20523)||1999 RZ41|| align=right|12,7|| align=right|3,186|| align=right|0,075|| align=right|8,47|| align=right|5,687||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20524 Bustersikes||1999 RJ42|| align=right|12,7|| align=right|2,780|| align=right|0,165|| align=right|8,36|| align=right|4,634||MBA||13. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20525)||1999 RU43|| align=right|13,1|| align=right|2,580|| align=right|0,217|| align=right|22,90|| align=right|4,143||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20526 Bathompson||1999 RZ45|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|4,79|| align=right|3,447||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20527 Dajowestrich||1999 RO48|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|2,44|| align=right|3,686||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20528 Kyleyawn||1999 RL50|| align=right|14,4|| align=right|2,936|| align=right|0,089|| align=right|1,19|| align=right|5,031||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20529 Zwerling||1999 RM53|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,132|| align=right|6,03|| align=right|3,701||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20530 Johnayres||1999 RG55|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,174|| align=right|1,04|| align=right|5,589||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20531 Stevebabcock||1999 RW57|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|2,94|| align=right|3,678||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20532 Benbilby||1999 RL64|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,096|| align=right|3,73|| align=right|4,048||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20533 Irmabonham||1999 RO72|| align=right|14,3|| align=right|2,923|| align=right|0,085|| align=right|3,16|| align=right|4,997||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20534 Bozeman||1999 RU74|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,041|| align=right|4,26|| align=right|4,043||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20535 Marshburrows||1999 RV74|| align=right|15,1|| align=right|2,251|| align=right|0,115|| align=right|4,44|| align=right|3,377||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20536 Tracicarter||1999 RF81|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,161|| align=right|2,98|| align=right|3,440||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20537 Sandraderosa||1999 RO82|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,054|| align=right|7,08|| align=right|3,514||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20538)||1999 RN84|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|2,56|| align=right|3,502||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20539 Gadberry||1999 RT86|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,107|| align=right|3,35|| align=right|4,834||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20540 Marhalpern||1999 RV86|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,066|| align=right|5,61|| align=right|4,554||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20541)||1999 RN93|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,021|| align=right|3,34|| align=right|4,410||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20542)||1999 RD94|| align=right|13,6|| align=right|2,537|| align=right|0,178|| align=right|8,93|| align=right|4,039||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20543)||1999 RZ98|| align=right|12,7|| align=right|3,224|| align=right|0,026|| align=right|21,84|| align=right|5,788||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20544 Kimhansell||1999 RG100|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|3,544||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20545 Karenhowell||1999 RS104|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,120|| align=right|6,26|| align=right|3,502||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20546)||1999 RA105|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,090|| align=right|3,85|| align=right|5,520||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20547)||1999 RD105|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,097|| align=right|5,71|| align=right|5,648||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20548)||1999 RM107|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,159|| align=right|1,94|| align=right|5,660||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20549)||1999 RH110|| align=right|13,6|| align=right|3,004|| align=right|0,084|| align=right|8,92|| align=right|5,207||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20550)||1999 RX110|| align=right|14,0|| align=right|2,522|| align=right|0,072|| align=right|5,80|| align=right|4,005||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20551)||1999 RE112|| align=right|14,0|| align=right|2,437|| align=right|0,142|| align=right|7,04|| align=right|3,803||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20552)||1999 RU112|| align=right|14,1|| align=right|2,553|| align=right|0,152|| align=right|10,56|| align=right|4,078||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20553 Donaldhowk||1999 RQ113|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|2,80|| align=right|3,493||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20554)||1999 RW114|| align=right|13,6|| align=right|3,053|| align=right|0,090|| align=right|8,04|| align=right|5,333||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20555 Jennings||1999 RC115|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,117|| align=right|8,73|| align=right|3,700||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20556 Midgekimble||1999 RZ115|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,154|| align=right|7,56|| align=right|3,629||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20557 Davidkulka||1999 RB116|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,102|| align=right|6,28|| align=right|3,670||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20558)||1999 RN117|| align=right|14,0|| align=right|2,778|| align=right|0,168|| align=right|7,75|| align=right|4,628||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20559 Sheridanlamp||1999 RJ118|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,193|| align=right|7,40|| align=right|4,163||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20560)||1999 RX118|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,250|| align=right|12,06|| align=right|4,423||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20561)||1999 RE120|| align=right|15,0|| align=right|2,180|| align=right|0,029|| align=right|00,96|| align=right|3,218||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20562)||1999 RV120|| align=right|13,5|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|13,54|| align=right|3,730||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20563)||1999 RG121|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,144|| align=right|13,60|| align=right|4,196||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20564 Michaellane||1999 RT122|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,095|| align=right|4,17|| align=right|4,340||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20565)||1999 RR123|| align=right|12,7|| align=right|3,173|| align=right|0,064|| align=right|10,72|| align=right|5,652||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20566 Laurielee||1999 RV125|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,117|| align=right|7,66|| align=right|3,697||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20567 McQuarrie||1999 RS129|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,190|| align=right|7,14|| align=right|3,473||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20568 Migaki||1999 RC130|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,118|| align=right|6,94|| align=right|3,792||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20569)||1999 RP132|| align=right|12,6|| align=right|3,171|| align=right|0,232|| align=right|12,88|| align=right|5,645||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20570 Molchan||1999 RV133|| align=right|14,3|| align=right|2,310|| align=right|0,110|| align=right|6,00|| align=right|3,509||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20571 Tiamorrison||1999 RA135|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,102|| align=right|2,11|| align=right|3,352||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20572 Celemorrow||1999 RN137|| align=right|14,6|| align=right|2,897|| align=right|0,023|| align=right|1,57|| align=right|4,931||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20573 Garynadler||1999 RW137|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,044|| align=right|6,37|| align=right|4,435||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20574 Ochinero||1999 RZ139|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,073|| align=right|6,20|| align=right|3,561||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20575)||1999 RL142|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,077|| align=right|6,45|| align=right|3,861||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20576 Marieoertle||1999 RG148|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,063|| align=right|4,44|| align=right|3,371||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20577)||1999 RM148|| align=right|13,8|| align=right|2,778|| align=right|0,051|| align=right|4,53|| align=right|4,629||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20578)||1999 RH149|| align=right|14,1|| align=right|3,016|| align=right|0,021|| align=right|10,22|| align=right|5,237||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20579)||1999 RX149|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,129|| align=right|13,67|| align=right|4,197||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20580 Marilpeters||1999 RG151|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,196|| align=right|3,13|| align=right|3,660||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20581 Prendergast||1999 RQ152|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,148|| align=right|2,99|| align=right|4,126||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20582 Reichenbach||1999 RP154|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,118|| align=right|3,01|| align=right|4,258||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20583 Richthammer||1999 RK158|| align=right|14,9|| align=right|2,874|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,873||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20584 Brigidsavage||1999 RP159|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,104|| align=right|3,11|| align=right|4,990||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20585 Wentworth||1999 RG160|| align=right|14,8|| align=right|2,219|| align=right|0,043|| align=right|5,97|| align=right|3,304||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20586 Elizkolod||1999 RR160|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,081|| align=right|6,13|| align=right|4,596||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20587 Jargoldman||1999 RD162|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,119|| align=right|1,07|| align=right|5,117||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20588)||1999 RM166|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,236|| align=right|4,01|| align=right|4,923||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20589 Hennyadmoni||1999 RQ168|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,151|| align=right|3,24|| align=right|4,151||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20590 Bongiovanni||1999 RN172|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,063|| align=right|4,17|| align=right|4,602||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20591 Sameergupta||1999 RC177|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,058|| align=right|3,58|| align=right|4,198||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20592)||1999 RV177|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,103|| align=right|9,98|| align=right|5,639||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20593 Freilich||1999 RM180|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,074|| align=right|7,08|| align=right|3,669||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20594)||1999 RP183|| align=right|13,5|| align=right|3,192|| align=right|0,023|| align=right|13,92|| align=right|5,703||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20595 Ryanwisnoski||1999 RT188|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,085|| align=right|3,44|| align=right|3,437||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20596)||1999 RX188|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,167|| align=right|13,09|| align=right|4,549||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20597)||1999 RA192|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,154|| align=right|12,80|| align=right|4,174||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20598)||1999 RO194|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,111|| align=right|3,34|| align=right|4,682||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20599)||1999 RD196|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|13,12|| align=right|4,203||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20600 Danieltse||1999 RC197|| align=right|14,6|| align=right|2,708|| align=right|0,117|| align=right|6,05|| align=right|4,455||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20601)||1999 RD197|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,294|| align=right|6,69|| align=right|4,286||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20602)||1999 RC198|| align=right|12,2|| align=right|3,130|| align=right|0,213|| align=right|14,30|| align=right|5,537||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20603)||1999 RT199|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,061|| align=right|11,58|| align=right|5,574||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20604 Vrishikpatil||1999 RW205|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,161|| align=right|8,47|| align=right|3,641||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20605)||1999 RX209|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,095||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20606)||1999 RM214|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,128|| align=right|8,85|| align=right|5,390||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20607)||1999 RR219|| align=right|13,0|| align=right|2,869|| align=right|0,228|| align=right|9,14|| align=right|4,858||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20608)||1999 RH224|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,075|| align=right|8,64|| align=right|3,246||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20609)||1999 RO225|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,013|| align=right|2,23|| align=right|4,985||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20610)||1999 RK235|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,055|| align=right|10,35|| align=right|4,348||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(20611)||1999 RL235|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,107|| align=right|6,73|| align=right|3,922||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(20612)||1999 RT237|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,044|| align=right|11,76|| align=right|5,673||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(20613)||1999 RE240|| align=right|14,0|| align=right|3,053|| align=right|0,113|| align=right|12,41|| align=right|5,332||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20614)||1999 SN3|| align=right|13,2|| align=right|2,278|| align=right|0,208|| align=right|23,55|| align=right|3,437||MBA||24. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20615)||1999 SZ3|| align=right|13,7|| align=right|2,920|| align=right|0,048|| align=right|1,13|| align=right|4,989||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|20616 Zeeshansayed||1999 SH6|| align=right|14,8|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|8,17|| align=right|3,339||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20617)||1999 SA7|| align=right|12,2|| align=right|3,229|| align=right|0,063|| align=right|21,48|| align=right|5,801||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20618 Daniebutler||1999 SG7|| align=right|14,6|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|7,11|| align=right|3,861||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20619)||1999 SB10|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,189|| align=right|3,72|| align=right|4,155||MBA||30. september 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20620)||1999 SW10|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,207|| align=right|15,68|| align=right|4,963||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(20621)||1999 TK11|| align=right|13,5|| align=right|2,435|| align=right|0,085|| align=right|6,37|| align=right|3,800||MBA||9. oktober 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(20622)||1999 TQ11|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,152|| align=right|6,42|| align=right|5,697||MBA||8. oktober 1999||Kleť||Klet
|-
|20623 Davidyoung||1999 TS11|| align=right|13,0|| align=right|2,645|| align=right|0,191|| align=right|12,62|| align=right|4,301||MBA||10. oktober 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|20624 Dariozanetti||1999 TB12|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,103|| align=right|14,20|| align=right|4,106||MBA||9. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|20625 Noto||1999 TG20|| align=right|13,8|| align=right|2,942|| align=right|0,029|| align=right|3,00|| align=right|5,045||MBA||9. oktober 1999||Yanagida||A. Tsuchikawa
|-
|(20626)||1999 TH21|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,229|| align=right|5,98|| align=right|3,353||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20627)||1999 TF38|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,081|| align=right|1,59|| align=right|5,414||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20628)||1999 TS40|| align=right|12,7|| align=right|3,988|| align=right|0,222|| align=right|6,55|| align=right|7,962||HLD||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20629)||1999 TB90|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,194|| align=right|11,11|| align=right|5,311||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20630)||1999 TJ90|| align=right|14,3|| align=right|3,998|| align=right|0,282|| align=right|2,36|| align=right|7,992||HLD||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20631 Stefuller||1999 TW91|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,135|| align=right|7,37|| align=right|3,590||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20632 Carlyrosser||1999 TC92|| align=right|14,4|| align=right|2,479|| align=right|0,108|| align=right|7,61|| align=right|3,904||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20633)||1999 TU93|| align=right|13,7|| align=right|3,199|| align=right|0,152|| align=right|3,44|| align=right|5,721||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20634 Marichardson||1999 TP94|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,145|| align=right|5,64|| align=right|3,831||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20635)||1999 TV96|| align=right|12,0|| align=right|3,215|| align=right|0,065|| align=right|21,95|| align=right|5,764||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20636)||1999 TC97|| align=right|14,6|| align=right|2,675|| align=right|0,145|| align=right|10,12|| align=right|4,375||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20637)||1999 TX103|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,227|| align=right|11,01|| align=right|3,680||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20638 Lingchen||1999 TV108|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,065|| align=right|4,16|| align=right|4,511||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20639 Michellouie||1999 TD109|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,100|| align=right|9,71|| align=right|4,326||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20640)||1999 TF118|| align=right|13,2|| align=right|3,968|| align=right|0,223|| align=right|6,99|| align=right|7,902||HLD||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20641 Yenuanchen||1999 TF121|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,109|| align=right|2,86|| align=right|5,259||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20642 Laurajohnson||1999 TC124|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,143|| align=right|5,18|| align=right|5,473||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20643 Angelicaliu||1999 TK142|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,131|| align=right|2,24|| align=right|3,788||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20644 Amritdas||1999 TN144|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,031|| align=right|00,78|| align=right|4,539||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20645)||1999 TH149|| align=right|13,0|| align=right|3,010|| align=right|0,025|| align=right|11,00|| align=right|5,221||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20646 Nikhilgupta||1999 TM150|| align=right|15,2|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|1,67|| align=right|5,200||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20647)||1999 TQ155|| align=right|13,7|| align=right|2,726|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|4,500||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20648)||1999 TF166|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,043|| align=right|15,26|| align=right|5,687||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20649 Miklenov||1999 TP170|| align=right|15,4|| align=right|2,924|| align=right|0,042|| align=right|00,97|| align=right|5,000||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20650)||1999 TG173|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,164|| align=right|4,49|| align=right|4,373||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20651)||1999 TE219|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,083||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20652)||1999 TY229|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,077|| align=right|9,20|| align=right|3,847||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20653)||1999 TN245|| align=right|12,8|| align=right|3,026|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|5,263||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20654)||1999 TO247|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,071|| align=right|5,48|| align=right|5,616||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20655)||1999 TT248|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|5,543||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20656)||1999 TX258|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|5,778||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20657)||1999 TL261|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,186|| align=right|15,04|| align=right|5,468||MBA||14. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|20658 Bushmarinov||1999 TY270|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|6,11|| align=right|3,712||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20659)||1999 UE|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,192|| align=right|00,86|| align=right|5,567||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20660)||1999 UF|| align=right|13,8|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|4,92|| align=right|5,720||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20661)||1999 UZ|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,163|| align=right|1,47|| align=right|5,765||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20662)||1999 UC1|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,195|| align=right|12,41|| align=right|4,134||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20663)||1999 UU2|| align=right|14,0|| align=right|2,303|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,495||MBA||19. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20664)||1999 UV4|| align=right|12,9|| align=right|3,477|| align=right|0,069|| align=right|10,22|| align=right|6,484||MBA||31. oktober 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(20665)||1999 UQ8|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|7,47|| align=right|5,579||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20666)||1999 UX8|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,032|| align=right|8,19|| align=right|5,164||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20667)||1999 UM11|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,139|| align=right|1,70|| align=right|5,657||MBA||27. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20668)||1999 UN11|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,116|| align=right|9,67|| align=right|3,591||MBA||27. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20669)||1999 UO13|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,027|| align=right|6,59|| align=right|5,305||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20670)||1999 UA46|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,051|| align=right|10,69|| align=right|5,642||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20671)||1999 UX48|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,148|| align=right|10,36|| align=right|4,370||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(20672)||1999 UU50|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,219|| align=right|8,89|| align=right|4,665||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|20673 Janelle||1999 VW|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,111|| align=right|10,36|| align=right|5,128||MBA||3. november 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(20674)||1999 VT1|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,041|| align=right|9,96|| align=right|5,205||MBA||4. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(20675)||1999 VK6|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,101|| align=right|13,57|| align=right|5,186||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20676)||1999 VA7|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,091|| align=right|23,58|| align=right|5,759||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20677)||1999 VT7|| align=right|13,3|| align=right|2,610|| align=right|0,127|| align=right|15,62|| align=right|4,217||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20678)||1999 VE9|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,217|| align=right|1,33|| align=right|3,795||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20679)||1999 VU9|| align=right|12,4|| align=right|3,216|| align=right|0,096|| align=right|16,84|| align=right|5,767||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20680)||1999 VX9|| align=right|13,0|| align=right|2,558|| align=right|0,107|| align=right|14,21|| align=right|4,089||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20681)||1999 VH10|| align=right|13,7|| align=right|2,801|| align=right|0,091|| align=right|2,13|| align=right|4,686||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20682)||1999 VP23|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,207|| align=right|13,60|| align=right|4,380||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20683)||1999 VT44|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,155|| align=right|8,04|| align=right|4,110||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20684)||1999 VW44|| align=right|14,0|| align=right|2,783|| align=right|0,102|| align=right|8,67|| align=right|4,642||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20685)||1999 VX48|| align=right|13,4|| align=right|2,814|| align=right|0,136|| align=right|10,26|| align=right|4,720||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20686 Thottumkara||1999 VX54|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,152|| align=right|00,78|| align=right|3,584||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20687 Saletore||1999 VQ60|| align=right|14,1|| align=right|2,736|| align=right|0,091|| align=right|9,91|| align=right|4,525||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20688)||1999 VR62|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,195|| align=right|5,52|| align=right|5,597||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20689 Zhuyuanchen||1999 VF63|| align=right|14,1|| align=right|2,767|| align=right|0,142|| align=right|9,74|| align=right|4,603||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20690 Crivello||1999 VY66|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,116|| align=right|2,85|| align=right|5,066||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20691)||1999 VY72|| align=right|13,2|| align=right|2,365|| align=right|0,310|| align=right|22,24|| align=right|3,636||MBA||11. november 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20692)||1999 VX73|| align=right|13,3|| align=right|3,256|| align=right|0,077|| align=right|2,42|| align=right|5,875||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|20693 Ramondiaz||1999 VV81|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,124|| align=right|00,23|| align=right|5,507||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20694)||1999 VT82|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,121|| align=right|4,83|| align=right|4,571||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20695)||1999 VM92|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,079|| align=right|5,16|| align=right|5,647||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20696 Torresduarte||1999 VJ95|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,105|| align=right|00,98|| align=right|5,614||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20697)||1999 VK115|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|10,05|| align=right|5,137||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20698)||1999 VE127|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,138|| align=right|5,94|| align=right|4,199||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(20699)||1999 VJ144|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,168|| align=right|7,07|| align=right|4,126||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20700)||1999 VG145|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,118|| align=right|15,42|| align=right|4,050||MBA||8. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20701)||1999 VL179|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,017|| align=right|15,90|| align=right|5,645||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20702)||1999 VF195|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,092|| align=right|4,55|| align=right|5,491||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20703)||1999 VC203|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,080|| align=right|10,49|| align=right|4,150||MBA||8. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(20704)||1999 WH|| align=right|12,0|| align=right|2,990|| align=right|0,092|| align=right|11,25|| align=right|5,168||MBA||16. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20705)||1999 WH3|| align=right|12,4|| align=right|2,974|| align=right|0,049|| align=right|14,09|| align=right|5,129||MBA||18. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20706)||1999 WY3|| align=right|13,7|| align=right|2,193|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|3,247||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20707)||1999 WW4|| align=right|12,3|| align=right|3,168|| align=right|0,041|| align=right|11,52|| align=right|5,638||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20708)||1999 XH1|| align=right|12,2|| align=right|2,989|| align=right|0,048|| align=right|11,13|| align=right|5,166||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20709)||1999 XM8|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,221|| align=right|12,88|| align=right|4,202||MBA||2. december 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20710)||1999 XP10|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,038|| align=right|9,76|| align=right|5,152||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20711)||1999 XF12|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,309|| align=right|18,57|| align=right|5,569||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20712)||1999 XF13|| align=right|13,0|| align=right|2,601|| align=right|0,108|| align=right|14,20|| align=right|4,193||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20713)||1999 XA32|| align=right|11,7|| align=right|3,141|| align=right|0,109|| align=right|12,66|| align=right|5,567||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20714)||1999 XS36|| align=right|12,9|| align=right|3,150|| align=right|0,050|| align=right|10,82|| align=right|5,591||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20715)||1999 XB44|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,075|| align=right|3,02|| align=right|5,436||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20716)||1999 XG91|| align=right|11,8|| align=right|5,237|| align=right|0,129|| align=right|26,85|| align=right|11,99||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20717)||1999 XG93|| align=right|13,0|| align=right|2,809|| align=right|0,073|| align=right|7,65|| align=right|4,707||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20718)||1999 XZ97|| align=right|11,9|| align=right|3,439|| align=right|0,110|| align=right|11,75|| align=right|6,376||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|20719 Velasco||1999 XL99|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,132|| align=right|1,97|| align=right|3,561||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20720)||1999 XP101|| align=right|11,1|| align=right|5,292|| align=right|0,145|| align=right|18,17|| align=right|12,18||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20721)||1999 XA105|| align=right|12,9|| align=right|3,005|| align=right|0,081|| align=right|10,92|| align=right|5,209||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20722)||1999 XZ109|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,078|| align=right|11,15|| align=right|5,296||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20723)||1999 XH113|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,188|| align=right|12,49|| align=right|4,216||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20724)||1999 XO116|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,081|| align=right|4,98|| align=right|5,540||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20725)||1999 XP120|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,104|| align=right|10,23|| align=right|5,264||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20726)||1999 XE122|| align=right|14,4|| align=right|2,466|| align=right|0,147|| align=right|10,87|| align=right|3,872||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20727)||1999 XV123|| align=right|13,7|| align=right|3,016|| align=right|0,033|| align=right|8,43|| align=right|5,236||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20728)||1999 XD143|| align=right|14,3|| align=right|2,219|| align=right|0,176|| align=right|4,77|| align=right|3,305||MBA||14. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20729)||1999 XS143|| align=right|9,8|| align=right|5,205|| align=right|0,064|| align=right|22,02|| align=right|11,88||JUT||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20730)||1999 XC151|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,249|| align=right|9,20|| align=right|4,033||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20731)||1999 XH151|| align=right|13,7|| align=right|3,008|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,216||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20732)||1999 XB167|| align=right|13,2|| align=right|2,965|| align=right|0,102|| align=right|14,09|| align=right|5,104||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20733)||1999 XE168|| align=right|12,1|| align=right|3,185|| align=right|0,115|| align=right|13,59|| align=right|5,683||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20734)||1999 XA169|| align=right|12,5|| align=right|3,090|| align=right|0,198|| align=right|25,09|| align=right|5,431||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20735)||1999 XU169|| align=right|13,2|| align=right|3,213|| align=right|0,144|| align=right|13,47|| align=right|5,759||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20736)||1999 XV170|| align=right|12,6|| align=right|3,162|| align=right|0,064|| align=right|8,63|| align=right|5,623||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20737)||1999 XJ189|| align=right|13,1|| align=right|3,036|| align=right|0,056|| align=right|10,16|| align=right|5,288||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20738)||1999 XG191|| align=right|11,4|| align=right|5,169|| align=right|0,012|| align=right|12,53|| align=right|11,75||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20739)||1999 XM193|| align=right|11,3|| align=right|5,184|| align=right|0,138|| align=right|12,14|| align=right|11,81||JUT||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20740)||1999 XB228|| align=right|13,0|| align=right|3,140|| align=right|0,161|| align=right|6,48|| align=right|5,562||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20741)||1999 XA230|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,257|| align=right|12,61|| align=right|5,679||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20742)||1999 XJ261|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,039|| align=right|22,34|| align=right|4,468||MBA||14. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(20743)||2000 AR6|| align=right|12,3|| align=right|3,238|| align=right|0,045|| align=right|21,20|| align=right|5,825||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20744)||2000 AO151|| align=right|13,2|| align=right|2,770|| align=right|0,172|| align=right|8,92|| align=right|4,610||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20745)||2000 AS185|| align=right|13,0|| align=right|2,667|| align=right|0,200|| align=right|13,96|| align=right|4,354||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20746)||2000 AL186|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,105|| align=right|12,51|| align=right|4,500||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20747)||2000 AM186|| align=right|13,2|| align=right|2,673|| align=right|0,121|| align=right|13,75|| align=right|4,369||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20748)||2000 AP186|| align=right|13,6|| align=right|3,038|| align=right|0,047|| align=right|10,97|| align=right|5,293||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20749)||2000 AD199|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|14,33|| align=right|3,837||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(20750)||2000 AF199|| align=right|13,1|| align=right|2,639|| align=right|0,253|| align=right|16,38|| align=right|4,287||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov